Starting Over (1979), een Amerikaanse filmkomedie onder regie van Alan J. Pakula
Starting Over (2007), een Brits-Duitse dramafilm onder regie van Giles Foster